Otto 1. kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Otto 1. eller Otto den Oplyste (835-912) – hertug af Sachsen 880-912
 Otto 1. eller Otto den Store (912-973) – konge af Tyskland og tysk-romersk kejser 936-973
 Otto 1. (ca. 1128-1184) – markgreve af Brandenburg 1170-1184
 Otto 1. (1815-1867) – konge af Grækenland 1832-1867
 Otto 1. (1848-1916) – konge af Bayern 1886-1913

Se også 
 Otto (navn)
 Otto 2.